Németország
Großensee, település Schleswig-Holstein tartományban
Großensee, település Türingiában